Littlewood ist der Familienname folgender Personen:
 Dudley Littlewood (1903–1979), englischer Mathematiker
 Joan Littlewood (1914–2002), britische Theater- und Filmregisseurin
 
 Paul Littlewood (* 1956), englischer Schachspieler
 Roland Littlewood (* 1947), britischer Anthropologe und Psychiater

Littlewood bezeichnet außerdem:
 (26993) Littlewood, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Littlewood-Nunatakker, Nunatakker im Prinzregent-Luitpold-Land, Antarktika